А̊, а̊ — літера селькупської абетки. Позначає огублений голосний заднього ряду низькосереднього підняття /ɔ/ або огублений голосний заднього ряду низького підняття /ɒ/.

Див. також 
Å (латиниця)

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/A_with_ring_above_(Cyrillic)